Maelbeek ou Maalbeek (en néerlandais) est:

 le Maelbeek, un ruisseau à l’est de Bruxelles, tributaire de la Senne, voir étangs d'Ixelles
 Maelbeek, station du métro de Bruxelles
 Avenue du Maelbeek à Bruxelles (sur Bruxelles-ville et sur Etterbeek)
 Jardin de la vallée du Maelbeek
 la Maalbeek, un ruisseau au nord de Bruxelles, à Asse, Wemmel et Grimbergen, tributaire de la Senne
 la Kleine Maalbeek, un cours d'eau à l'est de Bruxelles, à Kraainem, tributaire de la Woluwe

Note
L’orthographe Maelbeek est l’orthographe flamande, avant les réformes orthographiques du néerlandais, mais qui est restée dans l'usage francophone. Celui-ci s’écrivait Maelbeke précédemment.
Actuellement, on écrit Maalbeek en néerlandais.

Voir aussi 
  

Homonymie de toponyme